Pakendorf steht für:

 Pakendorf (Zerbst), ein Ortsteil der Ortschaft Jütrichau der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt

Pakendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Gunther Pakendorf (* 1944), südafrikanischer Germanist 
 Konrad Erwin Pakendorf (1910–1980), südafrikanischer Diplomat
 Paul Gerhard Pakendorf (1908–1977), deutscher evangelischer Missionar und Bischof